Кампинас може да се отнася за:
 Кампинас, град в Бразилия
 Кампинас (мезорегион), мезорегион в Бразилия
 Кампинас (микрорегион), микрорегион в Бразилия